Prandelli ist der Familienname folgender Personen:

 Cesare Prandelli (geb. 1957), italienischer Fußballspieler und heutiger -trainer
 Giacinto Prandelli (1914–2000), italienischer Opernsänger (Tenor)